ФК Униреа је назив неколико фудбалских клубова:

 ФК Униреа Урзичени
 ФК Униреа Алба Јулија
 ФК Униреа Деж
 ФК Униреа Слобозија